Герде:

 Герде — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Герде, Оскар (1883—1944) — австро-венгерский фехтовальщик еврейского происхождения.